Феррейруш ():

 Феррейруш (Амареш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Амареш.
 Феррейруш (Брага) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Брага.
 Феррейруш (Повуа-де-Ланьозу) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Повуа-де-Ланьозу.